Об'єкти NGC
Журавель (сузір'я)
Галактики